Sorman peut désigner : 
Sorman, une ville de Libye.
Le Rafik Sorman, un club sportif libyen.
Guy Sorman, un écrivain français.
Joy Sorman, une femme de lettres française.

Homonymie de patronyme